I distretti della Papua Nuova Guinea costituiscono il terzo livello di suddivisione amministrativa del paese e sono complessivamente 85.

Elenco dei distretti

Note

Bibliografia